HMS Nile, ha sido el nombre utilizado por tres buques de guerra de la Royal Navy británica en memoria de la Batalla del Nilo de 1798:

 fue un Cutter armado con 12 cañones adquirido en 1806. Fue vendido en 1810, pero fue devuelto por el comprador y posteriormente desguazado en 1811.
 fue un navío de línea de 92 cañones, catalogado como de segunda clase, botado en 1839. Se le dotó de propulsión por hélice en 1854, fue renombado HMS Conway en 1876 momento en el que adoptó tareas de buque escuela. Ardió en  1956.
 fue un acorazado de la clase Trafalgar botado en 1888 y vendido en 1912.

Nombres de buques británicos